Fays puede referirse a: 

 Fays, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Fays, comuna francesa situada en Vosgos.